Комит Никола е влиятелен български болярин от времето на цар Петър I (927 – 969). Той е комит (управител) на град Средец (дн. София), който тогава е бил средище на област (комитат) в югозападната част на българското царство. Баща е на цар Самуил.

Биография 
Комит Никола е женен за арменката Рипсимия, дъщеря на арменския цар Ашот II Железни († 928) от род Багратуни.

Известие за Никола дава византийският хронист Йоан Скилица, който представя Самуил и братята му Давид, Мойсей и Арон като синове на „един от велемощните комити“. Оскъдността на сведенията от историческите извори не дава възможност да се твърди дали Никола взима пряко участие в събитията от 969 – 971 г., когато източната част на българската държава е завладяна първо от русите на княз Светослав I, а после от византийците, начело с Йоан Цимисхий. През следващите няколко години синовете на Никола се издигат начело на свободните югозападни предели и през 976 г. повеждат мащабна война срещу Византия.

Произход и владения 
В историческите изследвания за този период от историята на България се поставят няколко въпроса относно бащата на Самуил. Един от тях е коя област е управлявал Никола. Част от учените предполагат, че това е областта около Средец, а други сочат района около Охридското езеро и Преспанските езера.

Оспорван е и произходът на Никола и синовете му. Сред историците от ХІХ век се шири мнението, че родът на комит Никола поризхожда от „Шишман Мокри“ като в подкрепа на тази теза те сочат едно сведение на византийската принцеса и писателка Анна Комнина (далечна потомка на българския царски род през XII в.): „... българския василевс Мокрос и потомците му, особено Самуил, последният от българската династия ...“. Но след като са открити Самуиловият надпис от с. Герман, Преспанско (от 992/993 г.) и Виенският ръкопис на хрониката на Йоан Скилица с добавките на епископ Михаил Деволски (от началото на XII в.) се изяснява, че името Мокрос е грешка на византийски преписвач от XIV в., който е изопачил първоначалното „Кромос“ т.е. Крум, което би следвало да значи, че Никола и синовете му са преки потомци на българския владетел.

Съществува и схващане, че те произлизат от славянски княжески род от племето берзити (бърсяци), населявало днешна Северна Македония. В изворите обаче няма указания комит Никола да има нещо общо с местните славянски князе.

Една хипотеза, популярна най-вече в европейската византология, застъпва арменския произход на Комитопулите. Тя се базира главно върху твърденията на арменския хронист Стефан Таронски, че братята Комитопули са арменци, които Василий II, също арменец, довел със себе си в Тракия. Широкото разпространение на името на съпругата на Никола, Рипсимия, сред арменците и честата употреба на имената Давид, Мойсей, Арон и Самуил в Арменската църква също навеждат на мисъл за евентуален арменски произход. Известно е, че царица Ирина Лакапина, съпруга на цар Петър I, довежда със себе си в Преслав голяма свита от приближени, част от които арменци, тъй като самата царица е с арменски произход. В тази връзка е възможно комит Никола да е получил царска благословия да се ожени за арменката Рипсимия.

Но докато Рипсимия може да е била от арменско потекло, то самият Никола няма как да е бил с други корени освен български, тъй като, както отбелязва проф. Пламен Павлов, титлата „комит“ е давана изключително на хора от царската династия и най-близките им родственици. Затова според него хипотезата за родствената връзка на комит Никола с българската царска династия е най-приемливата предвид силното родово-аристократично начало в политическата система на Първото царство. Освен това проф. Павлов посочва като косвен аргумент и многото съвпадения в имената на царските фамилии от Преслав и Охрид – лични имена като Пресиан, Гаврил, Иван, както и влечението към старозаветните царски и пророчески имена (Симеон, Вениамин, Давид, Мойсей, Арон, Самуил и др.) е факт както в Плиска и Велики Преслав, така и в Охрид. Родствена връзка между комит Никола и владетелите от Преслав допускат и други историци. Пряко свидетелство за българското самосъзнание, което имат потомците на Никола, е Битолският надпис, в който неговият внук, цар Иван Владислав, се определя сам като „българин по род“.

Бащините владения на комит Никола се намирали в областта Разметаница – източно от Кюстендил, по пътя за Дупница.

Родословно дърво

Източници

Литература 
 Alexander Kazhdan:The Oxford Dictionary of Byzantium, Oxford University Press, 1991, ISBN 978-0-19-504652-6.
 Ralph-Johannes, Ludwig Claudia, Zielke Beate, Pratsch Thomas; Prosopographie der mittelbyzantinischen Zeit Online. Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. De Gruyter, 2013 Online

Българска аристокрация
Първа българска държава
Комитопули